La Copa de Ligas 2023 (en inglés: Leagues Cup 2023) será la tercera edición de la Copa de Ligas y la primera edición oficial avalada por Concacaf. El torneo será organizado por la Liga MX y la MLS, y servirá como proceso de clasificación para la Liga de Campeones de la Concacaf 2024, formando parte del nuevo ecosistema de competiciones de clubes de la Concacaf. En él participaran los 18 clubes que conforman la Liga MX y los 29 de la MLS. Se llevará a cabo desde el 21 de julio al 19 de agosto de 2023 y tendrá lugar en Estados Unidos y Canadá con un total de 77 partidos.

Formato 
En la edición 2023 de la Copa de Ligas tendrán participación todos los clubes de la Liga MX y de la MLS, con un total de 47 equipos. De ese número, 45 equipos serán divididos en 15 grupos de 3 equipos y avanzarán a la siguiente ronda los mejores 2 de cada grupo. Los dos equipos restantes serán el campeón de la MLS Cup 2022 y el campeón de la Liga MX que haya acumulado más puntos durante la fase regular de los torneos Clausura y Apertura del año 2022, los cuales serán posicionados automáticamente en la ronda de dieciseisavos de final.

En la fase de grupos cada equipo jugará dos partidos. En caso de que haya empate al final del tiempo reglamentario, a cada equipo se le otorgará 1 punto, inmediatamente se jugará una tanda de penaltis para otorgar un punto adicional al ganador de la misma. A partir de la ronda de dieciseisavos de final todos los partidos serán a eliminación directa, los que avancen pasarán a los octavos de final y así sucesivamente, hasta llegar a la gran final.

Equipos participantes

Detalles

Sorteo 
Para sortear a los 45 equipos participantes de la fase de grupos, los equipos estadounidenses se enlistarán según su posición en la MLS Supporters' Shield 2022, mientras que los equipos mexicanos según la tabla acumulada de los torneos Clausura y Apertura del año 2022.

Cada uno de los grupos contendrá a uno de los mejores equipos de una liga contra uno de los peores de la otra liga (por ejemplo, el segundo sembrado de la MLS contra el 16° de la Liga MX). Los equipos 17.° y 18.° de la Liga MX y los equipos del 17.° al 29.° de la MLS serán sorteados, priorizando proximidad geográfica.

Calendario 
El formato de la Leagues Cup se anunció el 6 de octubre de 2022. Está programado para comenzar el 21 de julio de 2023 y concluir con la final el 19 de agosto de 2023.

Fase de grupos 
 – Clasifican a la fase eliminatoria.

Oeste

Oeste 1

Oeste 2

Oeste 3

Central

Central 1

Central 2

Central 3

Central 4

Sur

Sur 1

Sur 2

Sur 3

Sur 4

Este

Este 1

Este 2

Este 3

Este 4

Fase eliminatoria

Cuadro de desarrollo 
Equipos que ingresan directamente en esta ronda:
 Campeón de la MLS Cup 2022: Los Angeles.
 Campeón con más puntos en la tabla acumulada de los torneos Clausura y Apertura de 2022: Pachuca.

Clasificados a la Liga de Campeones de la Concacaf 2024

Referencias 

Leagues Cup
Fútbol en 2023
Deporte en Canadá en 2023